Тут наведено списки гір Нової Зеландії упорядковані за висотою. Назви, висота, відносна висота, топографічна ізоляція та координати були взяті з офіційних топографічних карт Нової Зеландії (LINZ) Topo50 на інтерактивній топографічній карті Нової Зеландії.

Гори на мові маорі називають — «маунга».

Вершини висотою понад 2900 м 

Всі вершини висотою понад 2900 м знаходяться в Південних Альпах — ланцюгу гірських хребтів, що утворює основу Південного острова, і всі, крім однієї (гора Аспайрінґ, 3033 м), знаходяться в радіусі 10 миль від гори Аоракі / Кук. Деякі з цих вершин — це просто плечі на хребтах гір Кука та Тасмана.

100 найвищих гір 

Тут приведені всі гори висотою понад 2400 м з відносною висотою вершини не менше 300 м (985 футів), що повністю відповідає спискам незалежних гір Нової Зеландії Новозеландського альпійського клубу. П'ять піків, які не ввійшли в цей список, позначені зірочкою. З цих сотні гір усі, крім двох — Руапеху (пік Тахурангі) (19-та за висотою) і гори Таранакі / Егмонт (65-та за висотою) — знаходяться на Південному острові. Гора Тапуає-о-Уенуку, в хребтах Кайкоура, є найвищою вершиною за межами Південних Альп.

Інші помітні гори та пагорби

Понад 2000 метрів 
 Руапеху — 2732 м — найвища вершина на півночі краю кратера гори Руапеху
 Страучон — 2391 м
 Бонплан — 2343 м
 Тернер-пік — 2341 м
 Франклін (Тасман) — 2340 м
 Треверс — 2338 м
 Тейлор — 2333 м
 Дубль-Конус — 2319 м
 Тувхакарурія — 2307 м
 Сомнус — 2293 м
 Нгаурухое — 2287 м
 Гопелесс — 2278 м
 Роллестон — 2275 м
 Аурум — 2245 м
 Фаеріє-Квін — 2236 м
 Паске — 2216 м
 Адамс — 2208 м
 Авфул — 2192 м
 Гутт — 2185 м
 Франклін (Кентербері) — 2145 м
 Гора Клудслі — 2 2107 м
 Олімп — 2094 м
 Добсон-пік — 2095 м
 Девід-пік — 2093 м
 Макфарлейн — 2077 м
 Туз-пік — 2061 м
 Дамфул — 2030 м
 Дреадфул — 2030 м
 Джейн-пік — 2022 м

Від 1000 до 2000 метрів 

 Пік Замкова гора — 1998 м
 Тонгаріро — 1977 м
 Пік Сесіл — 1977 м
 Піза — 1963 м
 Кардрона — 1936 м
 Олів'є — 1933 м
 Пік Бенмор (хребет Бенмор) — 1932 м
 Оуен — 1875 м
 Пік Сутландії (хребет Бенмор) — 1846 м
 Пік Тотара (хребет Бенмор) — 1822 м
 Пік Волтер — 1800 м
 Артур — 1795 м
 Гікурангі (регіон Гісборн) — 1754 м
 Бен Ломонд — 1751 м
 Піл — 1743 м
 Мангавека — 1730 м
 Кавека (хребет Кавека) — 1724 м
 Пік Браун, острів Стердж (субантарктичний острів) — 1705 м або 1524 м
 Вінтерслоу — 1700 м
 Пік Мітра — 1692 м
 Сомерс / ТеКікі — 1688 м
 Пурпл-Гілл (озеро Пірсон, над долиною Ваймакарірі) — 1680 м
 Пісга — 1643 м
 Пік Ройс — 1578 м
 Мітра (хребет Тараруа) — 1571 м
 Гектор (хребет Тараруа) — 1529 м
 Англе-Кноб (хребет Тараруа) — 1510 м
 Гаугунґатагі — 1521 м
 Ліндон — 1489 м
 Мід-Дом — 1478 м
 Люксмор — 1472 м
 Голдсворт (хребет Тараруа) — 1470 м
 Керн (хребет Бенмор) — 1464 м
 Пік Самміт — 1450 м
 Аровгана — 1439 м
 Пік Джамбо (хребет Тараруа) — 1405 м
 Пуакай (хребет Пуакай) — 1400 м
 Альфред — 1375 м (на північ від Квінстауна)
 Оксфорд — 1364 м
 Острів Янг (субантарктичний острів) — 1340 м
 Ізобель (Ганмер, Південний острів) — 1324 м
 Бускот (хребет Бенмор) — 1245 м
 Острів Баклі (субантарктичний острів) — 1239 м
 Суґарлоаф — 1238 м
 Маунт-Нобл — 1220 м
 Те-Кінг — 1204 м
 Гроно (острів Секретар) — 1196 м
 Пуреора — 1175 м
 Таравера — 1111 м
 Таугара — 1088 м
 Маунт-Джон — 1031 м
 Томас — 1023 м

Менше 1000 метрів 

 Росс — 983 м (найвища точка в хребті Аорангі)
 Англем — 979 м (найвищий пік на о. Стюарт)
 Піронґія — 959 м
 Те-Арога — 952 м (найвища точка в хребті Каймай)
 Метьюз — 940 м (найвищий пік в хребті Рімутака)
 Герберт — 920 м (найвища точка на п-ві Банки)
 Пік Варіт — 920 м
 Квінстаун — 907 м
 Маунґатуа — 900 м
 Могау — 892 м (найвища точка на Коромандел)
 Ґрем — 829 м
 Путауаки — 820 м
 Маунґатаутари — 797 м (site of Maungatautari Restoration Project)
 Те-Раупуа — 781 м (найвища точка в Нортленді)
 Тутамое — 770 м (друга за висотою точка в Нортленді)
 Такака-Гілл — 760 м
 Нгонґотага — 757 м
 Каріої — 756 м (overlooks Raglan)
 Свамі Саміт — 739 м (найвищий останок Dunedin Volcano)
 Малий Бар'єр — 722 м
 Пай — 720 м (найвища точка в Catlins)
 Маккерров — 706 м
 Дік (найвища точка Оклендських островів, на о. Адамс) — 705 м
 Когукогунуї (найвища точка хребтів Гунуа) — 688 м
 Патуга (найвища точка хребта Кайтаке) — 684 м
 Каргілл — 680 м
 Флагстафф (Данідін) — 666 м
 Клім — 665 м
 Кагуранакі — 645 м Hawkes Bay Region
 Гікурангі (регіон Нортленд) — 625 м
 Гобсон (найвища точка Грейт-Барр'єр) — 621 м
 Гоконуї — 600 м
 Гонеї (Кемпбелл) — 558 м
 Каранґагаке (регіон Ваїкато — 544 м
 Кастл-Рок (хр. Коромандель) — 525 м
 Мумукай — 516 м (найвища точка о. Кермадек, on Raoul Island)
 Гокінз-Гілл, регіон Велінгтон — 495 м
 Геру о Кагукура (Крайстчерч) — 494 м
 Когінуракау (Гастінгз) — 490 м
 Те-Тойокавгару (найвища точка хребтів Вайтакере) — 474 м
 Саддл-Гілл (Dunedin) — 473 м
 Рангітугі/Колоніал Кноб (Поріруа, Веллінгтон) — 468 м
 Какепуку (Ваїкато, Північний острів) — 449 м
 Каукау (Веллінгтон) — 445 м
 Charles — 408 м (найвища точка на п-ів Отаго)
 Манайя (Фангареї) — 403 м
 Пік Те-Мата (Гастінгз) — 399 м
 Сигнал-Гілл (Dunedin) — 393 м
 Мер / Тугуа — 355 м
 Вакаарі / Білий острів — 321 м
 Таумата — 305 м
 Те-Агумайрангі — 301 м
 Бруклін-Гілл (Веллінгтон) — 299 м
 Маунгатере — 294 м (найвища названа точка архіпелагу Чатем)
 Мангер — 286 м (найвища точка на острові Мангер)
 Блуф-Гілл/Motupohue (поблизу містечка Блуф, Саутленд) — 265 м
 Острів Рангітото — 260 м
 Маунґануї — 230 м
 Вікторія, Веллінгтон — 196 м
 Едем (Окленд) — 196 м
 Ван-Трі-Гілл (Окленд) — 182 м
 Парітуту (Нью-Плімут) — 156 м
 Веллінгтон (Окленд) — 137 м
 Альберт (Окленд) — 135 м
 Ройс-Гілл (Гастінгз) — 134 м
 Роскілл (Окленд) — 110 м
 Мангер — 107 м
 Блуф-Гілл (Нейпір) — 101 м

Нотатки

Примітки

Посилання 
 
 Гори Нової Зеландії, у виданні Новозеландського альпійського клубу.

 
Гори
Нова Зеландія
Нова Зеландія